Восто́чная литерату́ра — общее название, употребляемое, как правило, для обозначения литератур народов Азии (может включать также литературы народов Африки, Австралии и Океании).

Кроме того:
 «Восточная литература» — российское издательство.
 «Восточная литература» — российский интернет-сайт (библиотека текстов).